Mistrovství Asie ve fotbale 1972 bylo páté mistrovství pořádané fotbalovou asociací AFC. Vítězem se stala Íránská fotbalová reprezentace, která tak obhájila titul z minulého ročníku.

Kvalifikované týmy 

Hlavní článek: Kvalifikace na Mistrovství Asie ve fotbale 1972

  (hostitel)
  (obhájce titulu)
 
 
  (nahradila , který se vzdal účasti)

Zápasy k rozdělení do skupin 

 Vítězové rovnoměrně rozděleni do skupin

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Play off

Semifinále

O 3. místo

Finále

Externí odkazy 
 Mistrovství Asie ve fotbale na RSSSF
 Mistrovství Asie ve fotbale na eurofotbal.cz

1972
1972
Fotbal v roce 1972
Fotbal v Thajsku
Sportovní události v Thajsku
Sport v Bangkoku